Basilea ist: 

 ein weiblicher Vorname 
 der Name des Asteroiden (2033) Basilea
 die Stadtpersonifikation der Stadt Basel, Schweiz
 (auch Basileia) altgriechisch für Zitadelle oder Königspalast

Basilea steht für:

 Basel, die neulateinische und italienische Bezeichnung der schweizerischen Stadt 

Basilea ist ein Namensbestandteil von:

 Basilea Pharmaceutica, schweizerischer Arzneimittelhersteller

Basilea ist der Name von:

 Basilea Schlink (1904–2001), deutsche evangelische Ordensgründerin
 Solomon Aviad Sar Shalom Basilea (ca. 1680–1743), italienischer Rabbiner und Kabbalist